

Учебные заведения 

 Донецкий национальный технический университет
 Донецкий национальный университет
 Донецкий национальный медицинский университет
 Донецкий государственный университет управления
 Донецкий национальный университет экономики и торговли
 Донецкий университет экономики и права
 Донецкий христианский университет

Переименованные 
 Донецкий государственный университет экономики и торговли — переименован в Донецкий национальный университет экономики и торговли
 Донецкий государственный технический университет — переименован в Донецкий национальный технический университет
 Донецкий государственный университет — переименован в Донецкий национальный университет
 Донецкий государственный медицинский университет — переименован в Донецкий национальный медицинский университет

См. также 
 Донецкий институт